Заставное — название населённых пунктов на Украине:
 Заставное — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Заставное — село во Львовском районе Львовской области.
 Заставное — село в Червоноградском районе Львовской области.
Заставное — с 1946 по 1991 год название села Запсонь в Береговском районе Закарпатской области.